Оле́г Ива́нович Кузнецо́в:

 Кузнецов, Олег Иванович (род. 1936) — советский и российский художник, скульптор.
 Кузнецов, Олег Иванович (род. 1960) — советский и российский футболист.